René Basset peut désigner :
 René Basset (1855-1924), un spécialiste de langue berbère et arabe ;
 René Basset (1919-2021), un photographe français.